Калиновка  — деревня в Кулуевском сельском поселении, Аргаяшского района, Челябинской области.

Географическое положение 
Расположена в центральной части района, на берегу небольшой реки, правый притока реки Зюзелка. Расстояние по дороге до центра Кулуева — 26 км.

Рядом с деревней располагались овощные теплицы, где работали граждане Китая и Северной Кореи.

Население 

(в 1995 — 113)

Улицы 
Нижняя улица
Новая улица
Центральная улица

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Аргаяшского района